Страсти Христовы — многозначный термин.

 Страсти Христовы — совокупность событий, принёсших Иисусу Христу физические и духовные страдания в последние дни и часы его земной жизни.
 «Страсти Христовы» — апокрифический старообрядческий сборник, повествующий о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
 «Страсти Христовы» — американский фильм 2004 года.
 «Страсти Христовы: Воскресение» — американский фильм, продолжение фильма 2004 года.